

Bodendenkmäler in Karlskron 

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Karlskron

Anmerkungen

Weblinks 

 

Karlskron
!